Gigantoraptor est un genre éteint de dinosaures oviraptorosaures de la famille des caenagnathidés. Gigantoraptor est le plus grand des oviraptorosaures connus. Il a vécu en Chine, à la fin du Crétacé supérieur.

Une seule espèce est rattachée au genre : Gigantoraptor erlianensis, décrite en 2007 par Xu Xing, Tan Qingwei, Wang Jianmin, Zhao Xijin et Tan Lin.

Étymologie 
Le nom de genre est composé des mots latins « gigas, gigantis », « géant » et « raptor » , « voleur » . Le nom d'espèce fait référence au bassin d'Erlian, ville de Mongolie-Intérieure, en Chine, à la frontière avec la Mongolie. L'ensemble donne « voleur géant d'Erlian ».

Description 

Gigantoraptor est, comme son nom l'indique, très grand. C'est le plus grand des oviraptorosaures. 

Il mesurait 8 mètres de long, 4 mètres de haut, et pesait environ 2 tonnes. C'était un géant par rapport aux autres oviraptorosaures et, en particulier, les plus petits comme le caenagnathidé Caenagnathasia dont la longueur est estimée à  et son poids à , ainsi que le caudiptéridé Caudipteryx de moins d'un mètre de long. Il est de plus bien plus grand que Anzu wyliei, le second plus grand oviraptorosaure connu et le plus grand d'Amérique du Nord, découvert en 2014, qui atteignait  de long et pesait environ .

L'ossification avancée et les anneaux de croissance étudiés sur son péroné indiquent que le spécimen découvert était probablement âgé de onze ans quand il est mort. Il semble avoir atteint un stade de jeune adulte à l'âge de sept ans ; il aurait probablement grandi beaucoup plus en atteignant l'âge adulte. Son taux de croissance est plus rapide que chez la plupart des grands théropodes non aviaires.

Gigantoraptor devait être semblable, si ce n'est sa taille, aux autres oviraptorosaures, des dinosaures ressemblant à des oiseaux, avec des plumes, un bec, un long cou et de longues pattes arrière.

Découverte et datation 

La découverte de Gigantoraptor a été réalisée dans des conditions singulières. En , une équipe de télévision japonaise visitait une carrière à Saihangaobi, dans la région de la bannière gauche de Sonid, située en région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine pour y réaliser un documentaire scientifique. Dans cette carrière de nombreux restes fossiles de sauropodes du genre Sonidosaurus étaient extraits depuis 2001. Accompagnés du paléontologue chinois Xu Xing, les cinéastes souhaitaient reconstituer avec lui la découverte d'un os de ce grand sauropode. Xu Xing demanda alors à l'équipe de dégager un fémur apparaissant dans les sédiments. Une fois nettoyé, le paléontologue se rendit compte qu'ils venaient de mettre au jour l'os d'un animal inconnu qui allait être nommé Gigantoraptor. La découverte fut ainsi filmée en direct.

L'holotype et seul spécimen connu, référencé LH V0011, a donc été découvert en 2005 dans la formation géologique d'Iren Dabasu. Il s'agit de sédiments clastiques, épais d'une trentaine de mètres, composés de grès, de siltstones et d'argiles déposés en milieu continental et riches en fossiles, dont de nombreux restes de dinosaures. La formation d'Iren Dabasu est datée du Campanien moyen et supérieur, avant-dernier étage du Crétacé supérieur, soit un âge d'environ  (millions d'années).  
Les restes fossiles de Gigantoraptor se composent du squelette partiel dépourvu de crâne d'un animal juvénile qui inclut la mandibule, une vertèbre du cou, la plupart de celles du dos et de la queue et la majorité des os des membres antérieurs et postérieurs.

Paléobiologie 

Le régime alimentaire de Gigantoraptor n'est pas clairement établi. Certains oviraptorosaures, tels que Caudipteryx et Incisivosaurus sont considérés comme ayant été principalement herbivores. Gigantoraptor possède de grandes griffes et de longues pattes arrière dont les proportions indiquent qu'il devait être rapide et agile. Cette morphologie est inhabituelle chez les grands herbivores. Cependant, G. S. Paul considère qu'il pourrait bien être herbivore et avoir utilisé sa vitesse pour échapper aux prédateurs.
  
La découverte de ce premier oviraptorosaure géant permet également d'expliquer plusieurs trouvailles antérieures comme ces énormes œufs d'oviraptorosaures pouvant atteindre  de long, dénommés sous le nom d'ooespèce Macroelongatoolithus carlylensis. Ces œufs très allongés se trouvent souvent placés en cercle sur un diamètre pouvant atteindre  et devant correspondre à un nid. Ils sont connus en Chine où ils pourraient bien être ceux d'animaux comme Gigantoraptor, mais aussi aux États-Unis où aucun oviraptorosaure géant n'a encore été découvert.

Au moins un autre Caenagnathoidea, Avimimus, long d'environ , vivait au même endroit, en Chine, en même temps que Gigantoraptor.

Classification 
Parmi les caenagnathidés, Gigantoraptor est placé en position basale dans le cladogramme publié par G. Funston et P. J. Currie en 2016 qui intègre les découvertes importantes de nouveaux spécimens de cette famille entre 2013 et 2016 :

Références

Références taxinomiques 

Oviraptorosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2007